Гауліга Остмарк 1938—1939 () — 28-й сезон австрійського чемпіонату і перший під новою назвою Гауліга Остмарк.
 Гауліга Остмарк 1939—1940 () — 29-й сезон австрійського чемпіонату. 
 Гауліга Остмарк 1940—1941 () — 30-й сезон австрійського чемпіонату.
 Гауліга Остмарк 1943—1944 () — 33-й сезон австрійського чемпіонату і шостий сезон Гауліги.
 Гауліга Остмарк 1944—1945 () — 34-й сезон австрійського чемпіонату і сьомий сезон Гауліги.
 Остмарк (Відень) — австрійський футбольний клуб, заснований у 1910 році під назвою ФК «Остмарк» Ві́день (нім. FC Ostmark Wien).